A29 ou A.29 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.29, un hydravion remorqueur de cibles tchèque ;
 A29, un avion turbopropulseur de Embraer.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A29 reliant Wilhelmshaven à Emstek ;
  Autoroute française A29 reliant Saint-Quentin à l'autoroute A13 ;
  Autoroute grecque A29 reliant Krystallopigí à Siátista ;
  Autoroute italienne A29 reliant Palerme à Mazara del Vallo ;
  Autoroute kazakh A29 reliant Oural à la frontière russe ;
  Autoroute néerlandaise A29 reliant Rotterdam à Moerdijk ;
  Autoroute portugaise A29 reliant Canelas à Angeja.

Routes
  Route britannique A29 reliant Capel à Bognor Regis ;
  Route nord-irlandaise A29 reliant Portrush à Ballymaclosha.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres